Panchir - ou Pandjchir ; en farsi dari  / , littéralement en français : « les Cinq lions » - peut désigner :
 le Panchir, une province d'Afghanistan ;
 le Panchir, une rivière d'Afghanistan ;
 la vallée du Panchir, une vallée d'Afghanistan ;
 les offensives du Panchir, une série de combats dans le cadre de la guerre d'Afghanistan (1979-1989) ;
 le conflit du Panchir, un conflit interne à l'Afghanistan opposant les talibans de l'Émirat islamique d'Afghanistan aux moudjahids du Front national de résistance.